Delta Canis Minoris pode se referir a:
Delta1 Canis Minoris
Delta2 Canis Minoris
Delta3 Canis Minoris